Schartau är ett efternamn, som den 31 december 2014 bars av 45 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Schartau
 Alarik Schartau (1844–1925), jurist och genealog
 Carl Henric Schartau (1837–1897), militär
 Emil Schartau ((1870–1942), jurist och ämbetsman
 Frans Schartau, flera personer
 Frans Schartau (1797–1870), affärsman och riksdagsman
 Frans Schartau (1828–1881), godsägare och riksdagsman
 Frans Schartau (1836–1903), militär
 Frans Schartau (1889–1921), tecknare
 Frans Albert Schartau (1877–1943), militär, sportskytt
 Gustaf Schartau (1794–1852), gymnastikdirektör och fäktmästare, anordnade "de första moderna olympiska spelen" i Ramlösa 1834
 Henric Schartau (1757–1825), präst och förgrundsgestalt för den inomkyrkliga väckelserörelsen "schartauanismen"
 Ivar Eilert Schartau (1785–1867), urkundsutgivare
 Sigurd Schartau  (1878–1940), historiker
 Yngve Schartau (1886–1969), advokat

Släktförhållanden
Den förste svenske bäraren av namnet Schartau, Jöns Schartau (död 1754) tog namnet efter sin födelsesocken Skartofta i nuvarande Sjöbo kommun. Han blev 1728 kyrkoherde i Sörby.

Släktträd i urval
Jöns Schartau,kyrkoherde
Anders Schartau, rådman i Malmö
Henric Schartau (1757–1825), präst och väckelsepredikant
 Ivar Eilert Schartau (1785–1867), urkundsutgivare, styvson, egentligen Barfoth.
 Gustaf Schartau (1794–1852), fäktmästare
Johan Schartau, grosshandlare i Malmö
Frans Schartau (1797–1870), affärsman och politiker
Frans Schartau (1828–1881), godsägare och riksdagsman
Emil Schartau (1870–1942), jurist och ämbetsman

Se även 
 Frans Schartaus gymnasium
 Frans Schartaus Handelsinstitut
 Schartauan, ordförklaring
 Schartauanism, fromhetsriktning inom Svenska kyrkan, uppkallad efter Henric Schartau
 Schartau, Tyskland, mindre by utanför Burg i Sachsen-Anhalt (nära Magdeburg)

Källor
i 

Svenska efternamn
Svenska släkter